Cucamonga steht für:

 Cucamonga (Album), ein Musikalbum von Frank Zappa
 Cucamonga Peak, einen Berg in den San Gabriel Mountains
 Cucamonga Valley AVA, ein Weinbaugebiet in Kalifornien
 Cucamonga Wilderness, ein Naturschutzgebiet in den San Gabriel Mountains
 Rancho Cucamonga, eine Stadt in Kalifornien
 Rancho Cucamonga (Rancho), eine ehemalige mexikanische Rancho in Kalifornien

Sonstiges:
 Chaos in Camp Cucamonga, US-amerikanische Filmkomödie (1990)